Э́мили — производная форма женского имени древнеримского происхождения. 

См. также

Персоналии 
 Эмили дю Шатле (1706—1749) — французский математик и физик.
 Эмилия де Виалар (1797—1856) — католическая святая.
  (1800—1851) — римско-католическая религиозная сестра, в 2001 году она была причислена к лику блаженных Папой Иоанном .
 Э́мили Джейн Бро́нте (1818—1848) — английская писательница и поэтесса.
 Э́мили Эли́забет Ди́кинсон (1830—1886) — американская поэтесса.
 Эмили Грин Болч (1867—1961) — американская экономистка, пацифистка, лауреат Нобелевской премии мира за 1946 год.
 Эмили Андре (1869—1946) — французская актриса и танцовщица, звезда Прекрасной эпохи.
  (1872—1960) — американская писательница, известная тем, что писала об этикете. См. также RSVP (приглашение) и .
 Э́мили Уо́тсон (род. 1967) — английская актриса театра и кино.
 Эмили Кэтлин Энн Мортимер (род. 1971) — английская актриса.
 Э́мили Бёрнс Ро́бисон (род. 1972) — американская певица, автор песен, мультиинструменталист, музыкальный продюсер и актриса, основательница и участница группы «Dixie Chicks» с 1989 года.
 Эмили Отем (род. 1977) — американская певица.
 Эмили Симон (род. 1978) — французская певица, композитор и автор песен в жанре даунтемпо, электро-поп.
 Э́мили де Рэ́вин (род. 1981) — австралийская актриса.
 Эмили Декьенн (род. 1981) — бельгийская актриса.
 Эмилия Янчева Вялева (род. 1982) — болгарская поп-фолк и соул певица и актриса.
 Эмили Вина (род. 1982) — французская лыжница, участница двух Олимпийских игр.
 Э́мили Оли́вия Ли́а Блант (род. 1983) — британская актриса, певица, обладательница премии «Золотой глобус» 2006 года.
 Э́мили Джейн Бра́унинг (род. 1988) — австралийская актриса, певица и модель. 
 Эмили Джордан Осмент (род. 1992) — американская актриса и певица.
 Эмили Москаленко (род. 2006) — гимнастка из Полтавы, самая юная пилонистка, в 6-летнем возрасте занявшая 2 место в финале международного талант-шоу «Qui Sera le Meilleur ce Soir» в Париже.

В культуре 
 Эмили — слоненок, героиня мультфильма «Свинка Пеппа».
 Эмили — героиня книг Домитилль де Прессенсэ, мультфильмы выпущенные в 1979 году и 2012 году
 Эмили — мультфильм, вышел в 1979 году.
 Эмили — мультфильм, вышел в 2012 году, переделанный на канале TiJi.
 Эмили Де Рошфор — героиня видеоигр серии Tekken от Namco Bandai.
 Эмили Браун — героиня цикла произведений британской писательницы Крессиды Коуэлл
 Эмили Борден — главная героиня художественного кинофильма «» 1942 года.
 Эмили Рид — главная героиня художественного кинофильма «Дикая орхидея» 1990 года. 
 Эмили Тейлор — героиня художественного кинофильма «Идеальное убийство» 1998 года. 
 Эмили Роуз — главная героиня художественного кинофильма «Шесть демонов Эмили Роуз» режиссёра Скотта Дерриксона 2005 года. 
  — рекламный маскот-персонаж, созданный скейтбордистом Робом Регер в начале 1990-х годов.
 «Эмили» — канадский телевизионный сериал.
Эмили - главная героиня мультфильма Труп Невесты
Эмили - главная героиня (наряду со своим кузеном Александром) мультсериала "Приключения отважных кузенов".

Топонимы 
 Эмили — город в округе Кроу-Уинг, штат Миннесота, США.
 Эмилия (Италия) — итальянский регион, историческая область на севере Италии, которая составляет часть административной области Эмилия-Романья.

Прочее 
 «Эмили» — кодовое имя союзников для японской летающей лодки, принятой на вооружение в конце 1941 года.

См. также 

 Эмилия
 Эми
 «Эмми» — американская телевизионная премия.